Příjmení Neuwirth, Neuwirt, Neuwirthová, Neuwirtová nosí více různých osobností:
 Aleš Neuwirth (* 1985), český fotbalista
 Bob Neuwirth (* 1939), americký hudebník a malíř
 František Neuwirth (viz též František Neuwirth (rozcestník)
 František Neuwirth (1895–1959) – profesor stomatologie (UK), bratr Karla (urologa)
 František Neuwirth (mykolog)  (1883–1968) – středoškolský profesor, mykolog
 František Neuwirth (fytopatolog)  (1897–1972) – fytopatolog
 Hans Neuwirth (1901–?), československý politik a poslanec
 Jan Neuwirt (1927–1993) – lékař, patofyziolog a experimentální hematolog, profesor LF UK, ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, syn stomatologa Františka Neuwirtha, manžel Radany Neuwirtové
 Jiří Neuwirth:
 Jiří Neuwirth (* 1932) – český lékař 
 Jiří Neuwirth (* 1960) – český radiodiagnostik
 Josef Neuwirth (1855–1934), rakouský historik umění, profesor vídeňské techniky
 Josef Neuwirth (politik) (1839–1895), rakouský novinář, národohospodář a politik
 Karel Neuwirth, nebo také Neuwirt:
 Karel Neuwirt (informatik), český informatik, v letech 2000–2005 předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Karel Neuwirth (urolog) (1893–1970), profesor urologie (MU), bratr Františka (stomatologa)
 Otmar Neuwirth (* 1931) – český lékař 
 Radana Neuwirtová (* 1927) – lékařka, hematoložka LF UK a VFN, docentka LF UK, manželka Jana Neuwirta
 Thomas Neuwirth (* 1988), rakouský travesty zpěvák známý jako Conchita Wurst 
 Vladimír Neuwirth (1921–1998), katolicky orientovaný filosof, překladatel, publicista
 Zbyněk Neuwirth (* 1949), český hokejista

Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení